Laeva (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Laeva (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Tartu vald